Martin Svensson kan syfta på flera personer:
 Martin Svensson (artist) (1978–), en svensk författare, journalist, sångare och kompositör
 Martin Svensson i Kompersmåla (1871–1959), en svensk politiker (högern)
 Martin Svensson (kampsportare) (1985–), en svensk kampsportare som tävlar i MMA
 Martin Svensson (komiker) (1961–), en svensk ståuppkomiker
 Martin Svensson (1884–1934), en svensk brottsling, se Veberödsmannen
B. Martin Svensson (1978–), en svensk tonsättare